Chevy bezeichnet:
 umgangssprachlich für die Automarke Chevrolet

Siehe auch:
 Chevy Chase
 Chevy-Chase-Strophe